Westerholm steht für:

 ein Ortsteil der Gemeinde Steinbergkirche, im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein, siehe Westerholm (Steinbergkirche)
 den Familiennamen Victor Westerholm (1860–1919), finnischer Landschaftsmaler